King for a Day... Fool for a Lifetime — п'ятий студійний альбом американського гурту Faith No More. Виданий 28 березня 1995 року на Slash Records. Це був перший реліз гурту без гітариста Джима Мартіна. У США платівка стартувала на 31 місці у чарті Billboard. Станом на липень 2006 року було продано 223 000 копій у США. Загальна кількість проданих альбомів по всьому світі склала 1,5 млн копій, що нижче продажів Angel Dust та The Real Thing.

Загальна тривалість композицій становить 56:49. Альбом відносять до напрямків альтернативний метал, експериментальний рок, альтернативний рок.

Список пісень

Посилання 

Альбоми альтернативного металу
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми